Deepwater Horizon (schip, 2001), een boorplatform verantwoordelijk voor de olieramp in de Golf van Mexico in 2010
Deepwater Horizon (film), een rampenfilm uit 2016 over het gelijknamige schip